Donskoj může být:

 Donskoj (město) – město v Tulské oblasti v Ruské federaci
 Dmitrij Donskoj (křižník) – pancéřový křižník ruského námořnictva v letech 1885–1905
 Jevgenij Donskoj (* 1990) – ruský tenista